Lega Nazionale A 2014-2015 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2014-2015 – torneo di hockey su ghiaccio maschile
 Lega Nazionale A 2014-2015 – torneo di hockey su pista maschile